Ара-губа — топоним в России.

 Ара-губа, Ара — губа в Мотовском заливе Баренцева моря.
 Ара-губа — упразднённый в 1958 году населённый пункт в Кольском районе Мурманской области.